Marcus Porcius Cato Licinianus (kurz Cato Licinianus; † 152 v. Chr.) war ein römischer Politiker und Sohn von Marcus Porcius Cato dem Älteren.

Licinianus erhielt sein cognomen zur Unterscheidung von seinem Halbbruder Marcus Porcius Cato Salonianus, den Cato der Ältere mit der Tochter eines Freigelassenen, Salonia, gezeugt hatte. Licinianus war dagegen der Sohn von Catos Frau Licinia.

Licinianus diente 173 v. Chr. in Ligurien unter Marcus Popillius Laenas, 168 v. Chr. in Makedonien unter Lucius Aemilius Paullus Macedonicus, dessen Tochter Aemilia Tertia er nach dem Krieg heiratete. Hiernach betätigte er sich vor allem als Jurist. 152 v. Chr. starb er als designierter Prätor noch vor seinem Vater.

Zwei Söhne des Licinianus waren die Konsuln von 118 v. Chr., Marcus Porcius Cato, und von 114 v. Chr., Gaius Porcius Cato.

Quellen zu Licinianus sind Plutarch, Cato maior 20; Cicero, De Officiis  1,11; Sextus Iulius Frontinus, Strategemata 4,5,17; Aulus Gellius, Noctes Atticae 13,20; Digesten 45. tit. 1. s. 4 § 1; 50. tit. 16. s. 98. § 1.

Stammbaum

Literatur 
 Detlef Liebs: M. Porcius Cato Licinianus. In: Werner Suerbaum (Hrsg.): Die archaische Literatur. Von den Anfängen bis Sullas Tod (= Handbuch der lateinischen Literatur der Antike, Band 1). C. H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-48134-5, S. 563

Politiker (Römische Republik)
Geboren im 3. oder 2. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben 152 v. Chr.
Mann
Marcus Porcius Cato der Ältere
Römischer Jurist